Шломи Константини, доктор медицинских наук, является главой отделения детской нейрохирургии в детской больнице Дана, Тель-Авивский медицинский центр, Израиль. Профессор в университете Тель-Авива. Он также является директором Международного центра нейрофиброматоза Гилберта. Константини сначала обучался в Медицинском центре Хадасса в Иерусалиме и специализировался в области детской нейрохирургии в Университете Нью-Йорка у Фреда Эпштейна.

Константини занимает несколько руководящих должностей в международных нейрохирургических ассоциациях, таких как бывший президент IFNE, бывший генеральный секретарь ISPN и президент ISPN 2018, бывший вице-президент EANS.

Константини опубликовал более 250 научных публикаций и входит в редакционную коллегию многих медицинских журналов.

Основной клинический интерес и опыт Константини заключается в лечении сложных опухолей головного и спинного мозга, нейроэндоскопии и врожденных пороков развития. Он глава крупнейшего в своём роде отделения в Израиле и на Ближнем Востоке. Он лечит детей из всех стран, а также многих иностранных пациентов со всего мира.

Биография 
В 1983 г. окончил Школу медицины Еврейского университета (Иерусалим). В 1984 г. получил степень магистра в области нейробиологии. В 1990 г. завершил специализацию по нейрохирургии в больнице Хадасса (Иерусалим). В 1991-1992 гг. прошел стажировку по детской нейрохирургии в Университете Нью-Йорка (США).
В 1993-1996 гг. работал старшим врачом отделения нейрохирургии в больнице Хадасса. С 1996 г. возглавляет отделение детской нейрохирургии больницы «Дана Дуэк» медицинского центра им.Сураски.
С 1990 г. – преподаватель кафедры нейрохирургии Еврейского университета. С 1997 г. – старший преподаватель, впоследствии – доцент, а затем профессор Тель-Авивского университета.
С 1982 по 1997 гг. проходил стажировки по нейроэндоскопии и другим областям нейрохирургии в США, Голландии, Швейцарии, Германии. Ведет частную практику в клинике Ассута.
С 2013 по 2019 имя врача фигурировало в скандале,который разразился после журналистского расследования. Журналисты обвиняли известных врачей во взятках. На конец 2019 года дело закрыто.

Научная работа 
Автор 358 научных публикаций.
Исследования профессора Константина посвящены различным аспектам детской нейрохирургии: операциям при опухолях головного мозга, имплантации стимулятора блуждающего нерва при эпилепсии, лечению гидроцефалии. Особое внимание профессор уделяет эндоскопической нейрохирургии.
Профессор входит в редколлегии журналов:
 Journal of Child Neurology
 Pediatric Neurosurgery
 Central Eurpean Neurosurgery
 The Open Pediatric Medicine Journal
 Journal of Hydrocephalus
 Journal of Neuro Endoscopy
 Surgical Neurology International
 Acta Neurochirugica

Награды 
1988 - Премия Лео Давидофф за изучение метаболических изменений при травме головы
1989 – Премия Лео Давидофф за исследование тромбоэмболических явлений
1994 – Премия Махали за лучшее клиническое исследование (Американская ассоциация нейрохирургов)

Примечания

Использованная литература 
"PubMed, Константини Ш (ConstantiniS) публикации".

Внешние ссылки 
Отделение детской нейрохирургииТель-Авивского медицинского центра

Ссылки 
Страница профессора Константини на сайте медицинского центра Сураски (иврит)
Лекция профессора Константини о лечении опухолей головного мозга у детей (иврит)
Публикации профессора Константини на PubMed (англ.) Страница профессора Шломи Константини на фейсбук (рус) 

Нейрохирурги Израиля